Municipio de Donegal puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Donegal (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Donegal (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Donegal (condado de Westmoreland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Westmoreland.